Notopalaeognathae — клада бескилевых птиц, включающая в себя всех представителей инфракласса, кроме самой базальной группы — страусов. Точные взаимоотношения этой группы были выяснены лишь недавно, поскольку тинаму и моа имели общего предка а киви более близко родственны эму и казуарам. Вымершие слоновые птицы с Мадагаскара недавно были идентифицированы как ближайшие родственники киви. Нанду являются либо самой базальной ветвью Notopalaeognathae, либо сестринской группой Novaeratitae.

Филогения

Примечания 

Бескилевые